9 miejscowości w Polsce:
 Żydowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Żydowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel
 Żydowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Żydowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo
 Żydowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Żydowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Rokietnica
 Żydowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo
 Żydowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Żydowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

Inne:
 Elektrownia Żydowo

Linki zewnętrzne